Skimmermossor (Isopterygiopsis) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Z.Iwats.. Enligt Catalogue of Life ingår Skimmermossor i familjen Plagiotheciaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Plagiotheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor